Franco Turigliatto (1946) – politico italiano
 Roberto Turigliatto (1951) – critico cinematografico italiano